Putzing ist der Name folgender Orte:

 Putzing (Gemeinde Großebersdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Großebersdorf, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Putzing (Gemeinde Enzenkirchen), Ortsteil von Enzenkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich